Alpes Peninos (província romana) - província romana 
 Alpes Marítimos (província romana) - província romana 
 Alpes Cócios (província romana) - província romana 
 Alpes Graios (província romana) - região romana posteriormente fundida na província dos Alpes Peninos
 Alpes Peninos e Graios - província romana tardia na diocese da Gália

Desambiguações de topônimos